Zgigniew Szymański (1915–1983) – kapitan żeglugi wielkiej, twórca Liceum Morskiego w Szczecinie
 Zbigniew Szymański (1927–2020) – polski poeta i architekt
 Zbigniew Szymański (1938–2005) – polski lekarz, poseł na Sejm RP
 Zbigniew Szymański (1943–2013) – reżyser
 Zbigniew Szymański (1946–2016) – dyplomata, ambasador na Cyprze
 Zbigniew Szymański – pułkownik dyplomowany